Об'єкти NGC
Ерідан (сузір'я)
Пекулярні галактики
Взаємодіючі галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1835